BQQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barra (Brasile)